Tanais är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Pierre André Latreille 1831. Tanais ingår i familjen Tanaidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Tanais